Brygady piechoty (strzelców) Wojska Polskiego noszące numer 3:

 3 Brygada Górska Strzelców (1939)
 3 Brygada Kadrowa Strzelców (1940-1941)
 3 Brygada Strzelców Karpackich (1942)
 3 Brygada Strzelców (1942-1943 → 5 Wileńska Brygada Piechoty)
 3 Brygada Strzelców (1943-1947)
 3 Brygada Strzelców Karpackich (1944-1947)
Ukraińskie:
 3 Zaporoska Brygada Strzelców

Zobacz też'
 1 Brygada Strzelców
 2 Brygada Strzelców
 3 Brygada Piechoty
 4 Brygada Strzelców
 5 Brygada Strzelców
 7 Brygada Strzelców